«Under These Rocks and Stones» — дебютний студійний альбом канадської авторки-виконавиці Шанталь Крев'язюк. Реліз відбувся у серпні 1996 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шанталь Крев'язюк 

Альбоми Шанталь Крев'язюк
Дебютні альбоми 1996